Anatolij Rybakov – ex nuotatore sovietico
 Anatolij Michajlovič Rybakov – regista cinematografico sovietico
 Jaroslav Rybakov – altista russo
 Viktor Rybakov – ex pugile sovietico